В приведённых ниже таблицах указан список делегаций, упорядоченный по количеству выигранных ими медалей разного достоинства на Маккабиаде 2013, проходившей в Израиле. Примерно 7 500 спортсменов приняли участие в 34 различных видах спорта (и 42 спортивных дисциплинах).

Медальный зачёт 

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях, а также паралимпийские игры.
Здесь приводится медальный зачёт команд для каждого из турниров: Юниоры, Открытые соревнования, Паралимпийцы и Ветераны, а также сводная таблица медалей.

Таблица медалей (Юниоры)

Таблица медалей (Открытые соревнования)

Таблица медалей (Паралимпийцы)

Таблица медалей (Ветераны)

Сводная таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XIX Маккабианских игр

Маккабиада 2013